Plachta má více významů:
 lodní plachta – součást lodní takeláže na plachetních lodích sloužící k pohonu

zastřešení 
 plachta (kryt) – velký kus textilie, rozměrná látka (obvykle používaná jako kryt, např. úložného prostoru nákladního automobilu)
 stanová plachta – plachta sloužící jakožto kryt před deštěm při pobytu v přírodě
 cirkusová plachta – krycí střecha u cirkusového stanu

jiný význam
 plachta (požár) – zařízení pro záchranu osob skokem z hořících budov při požáru
 prostěradlo – hovorový krajový výraz
 Plachta – jiný název pro mrakodrap v Kyjevě

vlastní jméno
 Na Plachtě – přírodní památky v okrese Hradec Králové
 Souhvězdí Plachet – souhvězdí jižní oblohy

příjmení osob
 Jacek Płachta (* 1969) – polsko-německý lední hokejista a později hokejový trenér, otec Matthiase
 Jindřich Plachta (1899–1951) – český herec
 Martin Plachta (* 1970) – český fotbalista
 Matthias Plachta (* 1991) – německý lední hokejista, syn Jacka
 Radko Plachta (1928–2011) – český sochař

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení